HCSP peut désigner :
 Haut Conseil de la santé publique, instance française de santé publique ;
 Parti pur croate du Droit (, HČSP), parti croate d'extrême droite.